B (латинско) може да се отнася за:
 B, втората буква от латинската азбука
 В химията B е символ на елемента бор
 В медицината B е една от кръвните групи
 Витамин B
 Във физиката В е означение за магнитна индукция